CLE kan syfta på

 CLE – IATA:s kod för en flygplats i Cleveland Ohio, se Cleveland Hopkins International Airport
 Caspar CLE 11 – ett tyska passagerarflygplan 
 Caspar CLE 12 – ett tyska passagerarflygplan